Slag aan de Gete is een alternatieve naam voor twee veldslagen:
 Slag bij Geldenaken, 20 oktober 1568, onderdeel van de Tachtigjarige Oorlog
 Slag der Zilveren Helmen (slag bij Halen), 12 augustus 1914, onderdeel van de Eerste Wereldoorlog